Steigbrunnenbach ist ein Gewässername:

 Steigbrunnenbach (Feldrennacher Bach), linker Zufluss des Feldrennacher Bachs (zur Pfinz) nach Feldrennach, Gemeinde Straubenhardt, Enzkreis Baden-Württemberg
 Steigbrunnenbach (Steigbach), Oberlaufname Steigbach, rechter Zufluss des Steigbachs (zur Töss) bei der Siedlung Steig, Quartier Dättnau, Stadt Winterthur, Bezirk Winterthur, Kanton Zürich 

Siehe auch:
 Steigbach